Dužac je ime več otokov na Hrvaškem:
 Dužac, otoček zahodno od otoka Ist
 Dužac, otoček v Kornatih
 Dužac Veliki, otoček pri otoku Pašman
 Dužac Mali, otoček pri otoku Pašman